Фермобиль или Фермомобиль — транспортное средство, приспособленное движению по дискретной колейной дороге. Он был спроектирован в Братском филиале Иркутского Политехнического Университета для северных широт Советского Союза.

Технические характеристики 
Пути фермобиля состоят из 2-3 метровых опорно-направляющих трасс, которые проложены на опорные сваи высотой 1,5-2,5 м. Среднее расстояние между опорами — 50 м. Длина движущегося состава-фермы — 120 м, ширина и высота — по 20 м. Максимальная скорость — 100 км/час, грузоподъемность — до 220 тонн.

Ферма перемещается на рольганге — многочисленных роликах с ребордами, которые приводятся в движение электромотором.

Применение 
Несмотря на то, что строительство и эксплуатация такого транспорта обошлось бы гораздо дешевле, чем железнодорожные пути, на данный момент полномасштабной действующей модели фермобиля не существует.

Прототип 
Прототипом фермобиля являются приводные роликовые конвейеры (рольганги) различных типов, широко применяемые в промышленности. Основные отличия — в расстоянии между опорами: в рольгангах оно не превосходит десятков сантиметров, в фермобиле предполагается расстояние в десятки метров, причём ролики с моторами расположены непосредственно на фермобиле.

Литература

Ссылки 
 Аналогичный проект компании «Tubular Rail Inc»
 Соответствующий патент Канады CA 2540690
 «Поезд без рельсов пролетает опоры воздушного пути» на www.membrana.ru

Транспортные средства